Крамлинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крамлинг, Дан (род. 1959) — шведский шахматист, международный мастер.
 Крамлинг, Пиа (род. 1963) — шведская шахматистка, гроссмейстер.